Qaqqaliaq bezeichnet:
 Qaqqaliaq (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qaqqaliaq (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland